Meander peut renvoyer :
 Au disc jockey néerlandais Ophidian, qui utilise comme pseudonyme alternatif Meander pour ses productions breakcores.
 À Archaeoprepona meander, insecte lépidoptère diurne de la famille des Nymphalidae, présent en Amérique centrale et en Amérique du Sud.
 Au conseil de la vallée Meander, zone d'administration locale au nord de la Tasmanie, en Australie.